Dimensions (album), het zesde studio-album van de Duitse band Freedom Call
Dimensions (ep), de tweede ep van de Australische band Wolfmother
Dimensions (film), een film over wiskunde met de nadruk op dimensies in Euclidische meetkunde